Анастасия Андреевна Попова:
 Попова, Анастасия Андреевна (1928—2008) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Попова, Анастасия Андреевна (род. 1987) — российская тележурналистка.